Сіракава () — біла річка.

Топоніми 
 Сіракава — японська назва річки Сіра в Японії, у декількох префектурах. (Див. також Сіра)
Сіракава — місто в Японії, у префектурі Фукусіма.
Сіракава — містечко в Японії, у префектурі Ґіфу.
Сіракава — село в Японії, у префектурі Ґіфу.
Сіракава — місцевість у місті Саппоро, префектурі Хокайдо.
Сіракава — місцевість районі Нака міста Наґоя, у префектурі Айті.
Сіракава — місцевість районі Сакьо міста Кіото, у префектурі Кіото.
Сіракава — місцевість районі Мінамі міста Саппоро, у префектурі Хокайдо.
Повіт Нісі-Сіракава
Повіт Хіґасі-Сіракава
Хіґасі-Сіракава

Персоналії 
Сіракава — японське прізвище.
Імператор Сіракава — 72-й Імператор Японії (1053 — 1129).

Інше 
Сіракава — хан в Японії, в провінції Муцу.